Бода́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Бодар, Арно (род. 1998) — бельгийский футболист.
  (1895—1964) — бельгийский политик.
 Бодар, Жильбер (род. 1962) — бельгийский футболист, вратарь.
  (1855—1904) — бельгийский политик, депутат парламента.
 Бодар, Мари-Терез (при рождении Мари-Терез Гийом; 1909—1981) — бельгийская писательница, эссеистка и драматург.
  — бельгийский спортсмен, многократный чемпион страны по декатлону.
  (1910—1973) — бельгийский поэт.
  (род. 1942) — бельгийский велогонщик.

Составная фамилия 
 Льес-Бодар, Жан-Пьер (1811—после 1885) — французский химик и деятель образования.